Caloca steht für 

einen spanischen Familiennamen:
 René Lisandro Trujillo Caloca (* 1947), mexikanischer Fußballspieler, siehe René Trujillo
 Agustín Caloca Cortés (Augustinus Caloca) (1898–1927), mexikanischer Priester, Heiligsprechung vom 21. Mai 2000

eine Ortschaft
 in Spanien, Kantabrien, Liébana, siehe Caloca (Ort)

eine Tiergattung
 aus der Ordnung der Köcherfliegen, siehe Caloca (Gattung)